YBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bamfield (Canada)